Квазимногочле́н — функция, представимая в виде суммы конечного числа квазиодночленов вида  или  где  Формулы с квазиодночленами приобретают более компактный и симметричный вид, если использовать комплекснозначные квазиодночлены  где на основании формулы Эйлера

Свойства 

 Линейная комбинация с постоянными коэффициентами — снова квазимногочлен;
 произведение квазимногочленов — снова квазимногочлен;
 первообразная и производная от квазимногочлена — снова квазимногочлен.

Приложения 

Квазимногочлены широко применяются в теории линейных дифференциальных уравнений с постоянными коэффициентами, что соответствует возможности с их помощью моделировать различные колебательные процессы, в том числе периодические, затухающие и резонансные.

Литература 
 Лизоркин П. И. Курс дифференциальных и интегральных уравнений с дополнительными главами анализа. - М., Наука, 1981. - Тираж 30000 экз. - 384 с.

Функции